Bihar může označovat:
 Bihar (župa) – bývalá uherská župa
 Bihor (župa) – rumunská župa, na většině území uherské župy
 Hajdú-Bihar – maďarská župa, vzniklá sloučením původních žup Bihar a Hajdú
 Bihár – indický svazový stát

Podobné názvy 
 Bihari (Bihary)